Keybase — это каталог открытых ключей, который публично проверяемым способом сопоставляет профили социальных сетей с ключами шифрования (включая, но не ограничиваясь PGP). Keybase также предлагает зашифрованные чат (Keybase Chat), облачную систему хранения файлов (файловая система Keybase или KBFS) и Git репозитории. Файлы, размещённые в общедоступной части файловой системы, доступны через веб-интерфейс, а также локально в файловой системе, смонтированной клиентом Keybase.

Keybase позволяет публично связывать Твиттер, GitHub, Facebook, Reddit и HackerNews профили с публичными ключами, наряду с Bitcoin, Zcash, Stellar кошельками и веб-сайтами. Keybase прекратил поддержку Coinbase.

7 мая 2020 года Keybase объявили о приобретении компанией Zoom, как частью "плана Zoom по дальнейшему укреплению безопасности платформы видеосвязи".

Доказательства идентичности 
Keybase позволяет «доказать» связь между определённым онлайн-профилем (например, Twitter или Reddit) и ключами шифрования. Вместо таких способов, как OAuth, связь доказывается путём размещения подписанного заявления в учётной записи пользователя, которой он владеет. Это делает доказательства публично проверяемыми — вместо того, чтобы верить, пользователь может найти и проверить соответствующие доказательства самостоятельно, а клиент Keybase делает это автоматически.

Клиент 
Помимо веб-интерфейса, Keybase предлагает клиентские приложения для Windows, MacOS, Android, iOS, и большинства дистрибутивов Linux. По сравнению с веб-интерфейсом, клиентское приложение предоставляет дополнительные возможности, такие как зашифрованный чат, функции для команд, добавление и просмотр приватных файлов, сохраненных в файловой системе Keybase. Каждое устройство авторизовано с помощью подписи с другого устройства, либо PGP ключом пользователя и имеет уникальный NaCl ключ для совершения криптографических операций.

Файловая система Keybase (KBFS) 
Keybase позволяет пользователям хранить до 250 ГБ данных в облачном хранилище под названием «файловая система Keybase». Файловая система делится на три части: общедоступные файлы, личные файлы и командные файлы. На Unix-подобных машинах файловая система монтируется в /keybase, а в Windows обычно монтируется на диск К:\. В настоящее время мобильные версии клиента Keybase поддерживает только просмотр и скачивание файлов.

Общедоступные файлы 
Общедоступные файлы хранятся в /public/имя_пользователя и доступны для всех. Файлы автоматически подписываются клиентом. Только пользователь может редактировать содержимое папки, однако, некоторые папки могут принадлежать нескольким пользователям (например, /public/Foo,Bar,Three будут доступны для редактирования пользователям Foo, Bar, и Three). Пользовательские папки отображаются на , но папки с несколькими владельцами доступны только через клиент.

Частные файлы 
Частные файлы хранятся в папке /private/имя_пользователя и доступны только пользователю. Частные папки также могут иметь нескольких владельцев. В отличие от публичных файлов, частные файлы зашифровываются и подписываются перед загрузкой с помощью сквозного шифрования.

Команды 
Keybase запустил «команды» — функцию аналогичную Slack. Команды могут быть разделены на «подгруппы». Например, Википедия.проекты будет подгруппой из Википедия, а Википедия.проекты.фрагментик будет подгруппой из Википедия.проекты (и, следовательно, также из Википедия).

Администрирование групп 
Команды управляются с помощью добавления подписей в цепочку. Каждая подпись может добавлять, удалять или изменять членство пользователя в группе. Каждая цепочка начинается с подписи владельца команды, с последующими действиями, подписанными администраторами группы или пользователями. Это гарантирует, что каждое действие производится авторизованным пользователем, и, что действия могут быть проверены любым лицом.

Список литературы 

PGP